Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 19-es, továbbá 19K jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 19-es trolibusz (Szeged)
 19K trolibusz (Szeged)ideiglenes